Милкавал има више значења:

 Милкавал (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Милкавал (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику